Индустри има више значења:
 Индустри (Калифорнија)
 Индустри (Тексас)
 Индустри (Илиноис)
 Индустри (Пенсилванија)